Pandora se poate referi la:

 Pandora a fost în mitologia greacă prima femeie de pe pământ
 Pandora (satelit), satelit al lui Saturn descoperit în 1980 de către sonda spațială Voyager 1
 55 Pandora, asteroid din centura principală, descoperit pe 10 septembrie 1858
 Pandora Prod, companie producătoare de textile din Focșani, România